Мигель Бернардо Бьянкетти (; 19 декабря 1951, Сеута), известный как Мигели — испанский футболист, защитник. Выступал за сборную Испании.

С 1973 по 1988 год выступал за «Барселону», где получил прозвище Тарзан , сыграл за клуб 549 матчей, неоднократный чемпион и обладатель Кубка страны.

В составе сборной сыграл 32 матча (1974-80), забил 1 гол. Участник ЧМ-78, ЧЕ-80.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 1973/74, 1984/85
 Обладатель кубка Испании (4): 1977/78, 1980/81, 1982/83, 1987/88
 Обладатель кубка обладателей кубков УЕФА: 1978/79, 1981/82

Индивидуальные 
 Футболист года в Испании (2): 1977/78, 1984/85

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data 
 
 FC Barcelona archives 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Кадис»